Omad steht für:
 Omad (Buch), eine Gedichtsammlung von Hando Runnel aus dem Jahr 2002

OMAD steht für:
 Flugplatz Al-Bateen (ICAO-Code), Flughafen in Abu Dhabi
 eine Form des intermittierenden Fastens

Abkürzung